Тайваньские ханьцы (, хоккиен Tâi-uân hàn-jîn, хакка Thòi-vàn hòn-ngìn, ) — крупная субэтническая и субкультурная подгруппа китайцев. Имеют ханьское происхождение, но из-за географической и исторической обособленности от материкового Китая обладают существенными языковыми и культурными особенностями. Составляют подавляющее большинство населения Китайской Республики (согласно различным оценкам, от 95 до 96 %).

Из-за того, что ханьцы переселялись на Тайвань несколькими волнами и из разных регионов южного и восточного Китая, среди них сохраняются такие этнолингвистические группы, как хокло и хакка, а также чаошаньцы и гуандунцы (преимущественно выходцы из Гонконга и Макао). Значительный процент ханьцев имеет примесь австронезийских аборигенов острова. Однако, смешанные браки и культурная самоидентификация ханьцев как «тайваньцев» постепенно стирает грани различия между этническими группами.

История 

Коренным населением острова Тайвань являются аборигены австронезийской языковой семьи, близкие по своему происхождению к аборигенам Филиппинского, Индонезийского, Меланезийского и Микронезийского архипелагов. В эпоху династии Мин ханьцы начинают постепенно переселяться из провинции Фуцзянь на Тайвань, осваивая главным образом юго-западное побережье.

В период голландского правления колонизаторы создали на острове обширные хозяйства по выращиванию риса и сахарного тростника, на которые завозили законтрактованных рабочих из южной Фуцзяни. В 1661 году на Тайвань вторглась армия Чжэн Чэнгуна, изгнавшая голландцев. За ними на остров потянулись ханьцы из числа сторонников свергнутой в Китае династии Мин. 

В 1683 году маньчжуры захватили Тайвань и включили остров в состав империи Цин. Мигранты из числа хокло селились главным образом в прибрежных районах и на внутренних равнинах, а хакка заселяли холмистые области. Нередко между хокло и хакка происходили столкновения за обладание землями и другими ресурсами. Власти запрещали китайским мигрантам брать с собой на Тайвань семьи, поэтому многие мужчины хокло и хакка вступали на острове в брак с женщинами из племён равнинных аборигенов (пинпу). Постепенно китайцы ассимилировали почти всех аборигенов равнин, вытеснив остальных в горы. 

В 1895 году был подписан Симоносекский договор, согласно которому Япония аннексировала Тайвань. Во время японского правления эмиграция ханьцев на Тайвань практически прекратилась. Постепенно тайваньские ханьцы начали проводить культурные и политические кампании, направленные на развитие собственной идентичности, отдельной от идентичности населения цинского Китая.

После поражения в Гражданской войне на Тайвань бежали миллионы сторонников Гоминьдана, говоривших преимущественно на языке гоюй (мандарине). Только во время эвакуации правительства в 1949 году на остров высадилось 1,2 млн человек. Среди вновь прибывших ханьцев было много военнослужащих, государственных чиновников, учёных, преподавателей, журналистов и деятелей искусства. Они несколько потеснили в политическом и экономическом плане ханьцев более ранних волн эмиграции, говоривших на хоккиен и хакка. Кроме того, ханьцы послевоенной волны часто женились на местных женщинах, ассимилируя как хокло и хакка, так и аборигенов. Это привело к постепенному размыванию культурных и языковых границ между общинами.

 1960—1980-х годов способствовало тому, что на остров потянулись новые переселенцы из материкового Китая, Гонконга и Макао, а также этнические ханьцы из Вьетнама (хоа), Камбоджи, Таиланда, Малайзии, Индонезии и Филиппин. В период между 1992 и 2013 годами на Тайване поселилось около полумиллиона иностранцев, среди которых более 80 % приходилось на «синих воротничков». Если в 1905 году на Тайване проживало 3,12 млн человек, то в 1945 году их число возросло до 6,09 млн человек, а в 2013 году достигло 23,37 млн человек.

В 2000 году на Тайване произошла смена политического режима — вместо правившего с 1945 года Гоминьдана, изначально опиравшегося на прибывших с материка китайцев, к власти пришла «зелёная коалиция» во главе с Демократической прогрессивной партией, социальной опорой которой являлись местные хокло и отчасти хакка. Однако приход к власти демократической коалиции не искоренил традиционное соперничество двух основных общин тайваньских ханьцев — бэньшэнжэнь (потомков тайваньцев, живших на острове до 1945 года) и вайшэнжэнь (потомков тайваньцев, прибывших на остров из материкового Китая после 1945 года). В политическом плане большинство бэньшэнжэнь традиционно выступали за независимость Тайваня, а большинство вайшэнжэнь — за объединение с материковым Китаем.

Численность 

До голландской колонизации в юго-западной части Тайваня проживало около 1,5 тыс. ханьцев. В начале цинской эпохи (1684 год) население Тайваня составляло 120 тыс. человек, к 1764 году оно увеличилось до 666 тыс., а к 1782 году — до 913 тыс. человек. В 1811 году на острове проживало 1,94 млн человек, в 1840 году — 2,5 млн человек, а в 1902 году — 2,68 млн человек. 

Японская перепись 1926 года насчитала на Тайване 4,16 млн жителей, из которых около 90 % являлись этническими китайцами — 3,11 млн ханьцев из провинции Фуцзянь и 586 тыс. ханьцев из провинции Гуандун (носители языка миньнань, включая , , чаошаньский и пусяньский диалекты, а также носители языка миньдун, включая фучжоуский диалект, и носители языка хакка, включая диалекты , ,  и ухуа). Крупнейшими подгруппами ханьцев являлись выходцы из двух округов провинции Фуцзянь — Цюаньчжоу (1,681 млн) и Чжанчжоу (1,319 млн).

Среди более мелких подгрупп ханьцев японская перепись 1926 года выделяла выходцев из Тунъаня (553,1 тыс.), Аньси (441,6 тыс.), Мэйчжоу (297 тыс.), Хойчжоу (154,6 тыс.), Чаочжоу (134,8 тыс.), Фучжоу (27,2 тыс.), Янчуня (20,5 тыс.) и Лунъяня (16 тыс.). В 1944 году на Тайване проживало 6,27 млн жителей, однако после капитуляции Японии в 1945 году с острова выехало значительное число японских военнослужащих и чиновников, включая членов их семей. В 1956 году на Тайване проживало 9,36 млн жителей.

Этнические группы 

Крупнейшей субгруппой ханьцев Тайваня являются хокло, также известные как хэло или холо (около 70 % от общей численности китайцев острова). Большинство из них ведут свою родословную из округов Цюаньчжоу, Чжанчжоу и Сямынь провинции Фуцзянь. Переселившись на Тайвань, хокло сохранили многие аспекты своей южноминьской культуры, включая свадебные и похоронные ритуалы, религию, праздники, архитектуру, кухню, театр и одежду. Около 15—20 % тайваньских ханьцев ведут своё происхождение от хакка, которые мигрировали на остров из восточной части провинции Гуандун (округа Шаньвэй и Чаочжоу).

Более 10 % тайваньских ханьцев составляют материковые китайцы, переселившиеся на остров после 1945 года. Среди них имеются небольшие субэтнические группы, представители которых во втором или третьем поколениях преимущественно перешли с родного языка на мандарин или хоккиен. К таким группам относятся чаошаньцы, , , кантонцы, ,  и даньцзя (как выходцы из материкового Китая, так и выходцы из Гонконга, Макао и стран Юго-Восточной Азии).

Поскольку ханьские переселенцы веками смешивались с австронезийскими аборигенами острова, у большинства современных ханьцев Тайваня (по некоторым оценкам, у 85 %) имеются аборигенные примеси. Кроме того, в Тайбэе и Гаосюне имеются небольшие общины китайско-японских метисов. Несколько сотен тысяч тайваньских ханьцев проживают за рубежом, главным образом в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии, а также в Гонконге, Макао и материковом Китае (некоторые из них возвращаются на родину по работе или для заключения брака).

Материковые ханьцы 

Материковые ханьцы, также известные как , являются потомками тех ханьцев, которые прибыли на остров из материкового Китая после 1945 года. Крупнейшая волна их иммиграции была в 1949 году, когда Гоминьдан, проигравший в Гражданской войне коммунистам, эвакуировал на Тайвань более 1 млн человек. Эти ханьцы прибыли на остров из разных регионов материкового Китая и принадлежали к различным социальным классам. На Тайване они столкнулись с местными ханьцами из числа хокло и хакка, которые с 1895 по 1945 год находились под японским правлением и частично восприняли японскую культуру.

К числу вайшэнжэнь причисляли даже тех, кто родился на Тайване, но чьи предки не были уроженцами острова. Им противопоставляли бэньшэнжэнь — потомков тайваньцев, живших на острове до 1945 года (например, видный политик Лянь Чжань родился в материковом Китае, но его предки были тайваньцами и он принадлежал к бэньшэнжэнь). Пик вражды между вайшэнжэнь и бэньшэнжэнь пришёлся на кровавые события 1947 года, известные как Инцидент 228. Во второй половине XX века почти вся политическая элита Тайваня принадлежала к числу вайшэнжэнь, в том числе Чан Кайши, Янь Цзягань и Цзян Цзинго. 

Фактическую монополию вайшэнжэнь в 1988 году нарушил Ли Дэнхуэй, начавший ряд политических реформ. В 1996 году власти убрали из документов, таких как удостоверение личности и регистрация домохозяйства, упоминание о происхождении предков, заменив его местом рождения, после чего официальное разделение тайваньцев на вайшэнжэнь и бэньшэнжэнь исчезло. 

К началу XXI века вайшэнжэнь представляли собой субкультурную группу, которая сильно смешалась с более многочисленными бэньшэнжэнь. К вайшэнжэнь не относятся недавние переселенцы из материкового Китая, составляющие отдельную социальную группу. В 2008—2016 годах пост президента Тайваня вновь занимал представитель вайшэнжэнь Ма Инцзю. К числу других видных вайшэнжэнь принадлежат политик Сун Чуюй, бизнесмен Терри Гоу, писатель Бай Сяньюн и кинорежиссёр Хоу Сяосянь.

К «новым материковым ханьцам», осевшим на Тайване начиная с 1990-х годов, относятся: трудовые мигранты из материкового Китая (синьчжуминь или «новые иммигранты»); граждане КНР, временно находящиеся на острове (далужэнь или чжунгожэнь); невесты тайваньских бизнесменов, работавших в КНР, и женщины из КНР, вышедшие замуж за сельских тайваньцев через профессиональных свах (далумэй или «материковые девочки»). Община «новых материковых ханьцев» значительно меньше общины вайшэнжэнь.

Взаимоотношения между группами 

В цинскую эпоху (1683—1895) на Тайване нередко случались кровавые конфликты между различными этническими группами ханьцев. Крупнейшими из таких конфликтов были борьба между выходцами из Чжанчжоу (Changchow) и Цюаньчжоу (Chinchew), а также борьба между хокло (выходцами из южной Фуцзяни) и хакка (выходцами из восточного Гуандуна). Одним из самых продолжительных конфликтов была борьба цюаньчжоусцев против хакка с юго-западных холмов Фуцзяни (выходцев из Чантина и западного Чжанчжоу).

Посредниками между конфликтующими сторонами выступали цзиньши — высокопоставленные чиновники, сдавшие сложный экзамен в столице империи. Самым известным из этих цзиньши был Чжэн Юнси (Tēⁿ Iōng-sek, 1788—1858) — первый тайванец, достигший наивысшей чиновничьей ступени, и автор широко известной статьи «Теория убеждения» (勸和論). Также о конфликтах между различными этническими группами писали На Тингуань («Людям Минь и Юэ», 諭閩粵民人) и Лау Кабу («Поэмы Хай-Им», 海音詩).

Нередко в тех регионах, где большинство населения говорило на другом языке, меньшинство в результате смешанных браков, захвата их земель, желания получить защиту и вписаться в более богатое общество и других форм ассимиляции со временем переходило на доминирующий язык и забывало свой родной. Чаще всего это происходило с мигрантами-хакка, переходившими на один из диалектов хоккиена. Они стали известны как «миньнанизированные» хакка  (福佬客). Но даже перейдя на хоккиен, многие ассимилированные семьи хакка сохранили многие черты своей культуры, фольклора, архитектуры и религиозных ритуалов.

Конфликты не ограничивались разными этническими группами. Нередко на одной территории враждовали ханьцы из различных кланов. Например, долгое время в уезде Илань сохранялся неформальный запрет на браки между семьями из враждующих кланов (родов). Другим важным фактором были взаимоотношения ханьцев с австронезийскими аборигенами, носившие различный характер — от войн и захвата земли до смешанных браков и ассимиляции. Согласно генетическим исследованиям среди местных хокло, больше всего австронезийских примесей имеют ханьцы южного Тайваня, меньше всего — ханьцы северного Тайваня. Среди аборигенов наиболее ассимилированными со стороны хокло оказались равнинные племена (пинпу) региона Мяоли — Тайчжун — Чжанхуа — Наньтоу — Цзяи — Гаосюн — Пиндун, почти полностью перешедшие в быту на язык хоккиен. Несмотря на это, хокло всё равно уничижительно называли их хуаньа («иностранец»).   

После ухода японцев и прихода к власти Гоминьдана на Тайване начался конфликтом между пришлыми вайшэнжэнь и коренными бэньшэнжэнь. Пик противостояния пришёлся на Инцидент 228, после которого гоминьдановские власти развернули «белый террор», продолжавшийся почти весь период военного положения (1949—1987). Вся полнота власти принадлежала элите из числа вайшэнжэнь, которая притесняла бэньшэнжэнь. Однако среди прибывших на Тайвань вайшэнжэнь было много бывших солдат и разорившихся крестьян. Оказавшись без денег и связей в чужой для них среде, обездоленные вайшэнжэнь совершали грабежи, изнасилования и убийства. В конце 1950-х годов уровень преступности среди вайшэнжэнь был в два раза выше, чем среди бэньшэнжэнь. Насильственные преступления, совершаемые бродягами вайшэнжэнь, вызывали ещё большую ненависть со стороны бэньшэнжэнь, что вынуждало власти гасить недовольство с помощью публичных казней преступников.  

Приток бедных вайшэнжэнь привёл к тому, что вокруг крупных городов стали появляться обширные районы незаконных трущоб. С другой стороны, богатые вайшэнжэнь, обладавшие связями в Гоминьдане, занимали бывшие особняки японской элиты или выселяли из квартир проживавших там бэньшэнжэнь. Даже после прихода к власти президента Ли Дэнхуэя в 1988 году, вайшэнжэнь продолжали составлять большинство среди государственных чиновников и офицерского состава тайваньской армии.

Генетические связи 
Часть дерева родства согласно методу максимального правдоподобия:

На Тайване распространенность алкогольной зависимости среди ханьцев в 10 раз ниже, чем у аборигенов, что связано со многими генетическими, физическими, психологическими, социальными, экологическими и культурными факторами.

Язык 

Тайваньские ханьцы разговаривают на трёх основных языках — тайваньском языке («тайваньский хоккиен»), гоюй («тайваньский мандарин») и  языка хакка. Многие семьи ханьцев общаются между собой на двух или даже на трёх языках, используя в быту пиджин. По состоянию на 2010 год 83,5 % тайваньцев владели мандарином, 81,9 % — тайваньским и 6,6 % — хакка. Небольшие группы ханьцев продолжают общаться между собой на кантонском и чаошаньском диалектах.

Младшее поколение (от 6 до 24 лет) больше использует мандарин, старшее — хоккиен и хакка. В городах доля мандарина постоянно растёт за счёт сокращения доля хоккиена и хакка. Наибольшее распространение мандарин имеет в городах Тайбэй, Синьбэй, Таоюань и Синьчжу, уездах Синьчжу и Хуалянь (здесь на нём общаются дома более 90 % населения). Наибольшее распространение тайваньский язык имеет в уездах Чжанхуа, Юньлинь, Цзяи и городе Тайнань (здесь на нём общаются дома более 95 % населения). Наибольшее распространение хакка имеет в уездах Синьчжу и Мяоли (здесь на нём общаются дома более 50 % населения).

Тайваньский хакка имеет пять основных диалекта — хайлу (от названия уездов Хайфын и Луфэн провинции Гуандун), жаопин (от названия уезда Жаопин в Гуандуне), сысянь, чжаоань и дапу. В местах компактного проживания хакка на их языке ведётся обучение в школах.

Многие представители старшего поколения владеют японским языком. На островах Мацзу распространён восточноминьский , близкий к диалекту Фучжоу. На островах Цзиньмыньдао говорят на  и пусяньском диалектах.

В тайваньских вариантах хоккиен и хакка имеется ряд заимствований из других языков, включая мандарин, голландский и японский языки. Например, земельный участок площадью 0,97 акра на хоккиен называется ка (甲, kah), что произошло от голландского слова «поле» (akker > 阿甲 > 甲). В языке хакка слово «мыло» (石文,	sak vun) заимствованно из голландского языка, слово «насос» (幫浦, phong phu) — из японского, словосочетание «до свидания» (再見,	tsai kian) — из мандарина.

На Тайване ханьцы используют китайское письмо, чжуинь фухао, тайваньские фонетические символы для южноминьского языка и хакка, а также латинский алфавит для различных систем романизации (тунъюн-пиньинь, гоюй ломацзы, пэвэдзи, система Уэйда — Джайлза,  и ).

Языковая политика 
После того, как в 1945 году Тайвань перестал быть японской колонией и стал провинцией Китайской республики, гоминьдановские власти усиленно насаждали мандарин в качестве государственного языка, опасаясь ассимиляции со стороны коренного большинства. Со второй половины 1950-х годов гоминьдановцы стали жёстко ограничивать использование хоккин и хакка, особенно в школах, церквях и средствах массовой информации. Мандарин стал не только официальным языком государственного управления и образования, но и лингва франка для носителей других диалектов китайского, говоривших на кантонском, шанхайском и хунаньском. С конца 1970-х годов дискриминация хоккин несколько ослабла, в 1990-х годах власти перешли к политике мультикультурализма, а хоккиен и хакка стали появляться в начальных школах и на общенациональном телевидении. После прихода в 2000 году к власти демократов во всех начальных школах Тайваня стали преподавать хоккиен и хакка.

По состоянию на первую четверть XXI века подавляющее число осевших на Тайване носителей пусяньского, фучжоуского, чаошаньского и кантонского диалектов были ассимилированы и перешли в быту на хоккиен или мандарин. Однако в этих землячествах существуют языковые курсы, где все желающие могут изучать родной диалект.

Религия 

Большинство ханьцев Тайваня исповедуют народную религию с элементами махаянского буддизма, даосизма, чжэнъидао, конфуцианства и культа предков. Кроме того, имеются значительные общины последователей протестантизма, католицизма, ислама, бахаизма и синкретических сект Игуаньдао, ,  и Сюаньюань-цзяо. Главными божествами народной религии тайваньских ханьцев являются Гуаньинь, Мацзу и Гуань Юй; кроме того, в пантеон входят Ван-е — десятки божеств природы, богов-покровителей деревень и кварталов, профессий и родов, сотни мифических героев, легендарных предков и прародителей.

Значительная часть ханьцев, бежавших на Тайвань после 1945 года, принадлежала к христианским конфессиям, в том числе к методистам, конгрегационалистам, пресвитерианам, пятидесятникам, мормонам и лютеранам. Мусульманами являются преимущественно потомки хуэй, бежавших после 1945 года на Тайвань из материкового Китая, а также потомки гоминьдановских солдат, отступивших из провинции Юньнань в Бирму и Таиланд, которые в 1980-х годах эмигрировали на Тайвань.

Фамилии 

По состоянию на 2014 год самыми распространёнными ханьскими фамилиями на Тайване были:

 Чэнь () — 2,605 млн носителей или 11,14 % населения
 Линь () — 1,942 млн носителей или 8,31 % населения
 Хуан () — 1,413 млн носителей или 6,04 % населения
 Чжан () — 1,234 млн носителей или 5,28 % населения
 Ли () — 1,2 млн носителей или 5,13 % населения
 Ван () — 961,7 тыс. носителей или 4,11 % населения
 У () — 944,9 тыс. носителей или 4,04 % населения
 Лю () — 738,9 тыс. носителей или 3,16 % населения
 Цай () — 681 тыс. носителей или 2,91 % населения
 Ян () — 621,8 тыс. носителей или 2,66 % населения

В традиционном ханьском обществе дети наследуют фамилию отца. Однако не все носители ханьских фамилий являются этническими ханьцами; среди носителей много тайваньских аборигенов, которым до 1990-х годов запрещали использовать свои традиционные имена.

Культура 

Культура тайваньских хокло и хакка включает локальные стили гастрономии, архитектуры, музыки, оперы, литературы, шитья, керамики и резьбы по дереву. На культуру тайваньских ханьцев оказали влияние культуры японцев и местных аборигенов, поэтому она существенно отличается от культуры материкового Китая. Кроме того, на Тайване в первозданном виде сохранились многие обычаи и ритуалы, особенно религиозные, потерянные в материковом Китае во время Культурной революции.

Праздники 
Тайваньские ханьцы широко отмечают Цинмин, Чуньцзе, Дуаньу, Чжунцюцзе, Дунчжи, Юаньсяоцзе, Цисицзе, Юйлань, Чунъянцзе и другие традиционные китайские праздники, а также западный Новый год. Кроме того, ханьцы празднуют дни рождения Будды, Гуаньинь, Мацзу, Гуань Юя и Сунь Ятсена (ханьцы-христиане — Пасху и Рождество Христово). Очень популярны храмовые праздники и церемонии, посвящённые богам-покровителям рода (клана), деревни, квартала или профессии.

Архитектура 

Тайваньская архитектура зародилась как ветвь китайской архитектуры и на начальном этапе представляла собой здания, построенные на острове ханьскими переселенцами (при этом, различные группы ханьских иммигрантов имели собственные архитектурные стили). Со времён династии Цин главным компонентом деревни или квартала ханьских переселенцев был конфуцианский храм. Среди характерных образцов конфуцианской архитектуры выделяются  и . Классикой традиционной ханьской архитектуры считается  в Синьбэе. В первой половине XX века сильное влияние на местную архитектуру оказала японская архитектурная школа.

Литература 
Тайваньская литература зародилась как отдельные произведения, написанные переселенцами на языках хоккиен и хакка. Одним из самых ранних письменных произведений на языке хакка является «Трагическая баллада о хакка, плывущем на Тайвань» (渡台悲歌), написанная на жаопинском диалекте.  Она повествует о жизни и борьбе иммигрантов хакка, которые столкнулись на острове с властью хокло. Одной из наиболее известных ханьских народных сказок Тайваня является произведение «Внучатый тигр».

Музыка 
Гоминьдановское правление (1945—1987) притесняло традиционную тайваньскую культуру, возрождение которой началось лишь в 1990-х годах. Инструментальная классическая музыка представлена жанрами  и . Среди инструментов на Тайване популярны сона, сяо, дицзы, пипа, юэцинь, саньсянь и цзинху. Также на острове распространены такие музыкально-театральные жанры, как Тайваньская опера,  (особенно стиль хакка) и опера , в которой в роли актёров выступают суконные марионетки. Кроме того, встречаются региональные стили народной музыки хокло и хакка, имеются поклонники . Среди молодёжи популярны такие музыкальные направления, как , Мандо-поп, Кей-поп, Джей-поп, Канто-поп и китайский рок.

Кухня 

Кухня тайваньских ханьцев впитала в себя многие элементы кухонь хокло, хакка и чаошаньцев, а также богатые традиции японской, кантонской, гонконгской, сычуаньской, шанхайской и пекинской кухонь. Например, в период японского правления на Тайване укоренились одэн, бэнто, моти и . После окончания Гражданской войны волна иммигрантов принесла с собой на остров такие продукты и блюда, как , , сычуаньское хого, соевое молоко, вонючий тофу, булочки на пару, блинчики, пироги с зелёным луком, лапшу с говяжьим фаршем и масло с перцем чили.

К основным ингредиентам тайваньской кухни относятся рис, , фунчоза, сифань, тофу, соевый соус, рисовое вино, кунжутное масло, , чёрный перец, чеснок, лук-шалот, зелёный лук, кориандр, имбирь, базилик, квашеные овощи, свинина, говядина, курятина, яйца и морепродукты (особенно креветки, устрицы, сушёные кальмары, каракатицы и лобан).

Среди блюд южноминьской (хокло) кухни на Тайване очень популярны , гуа бао («тайваньские гамбургеры»), , , , , , суп со  и рисовый пудинг с кровью. Основными блюдами кухни хакка являются  («трёхчашечная курица»), жареная свинина с тофу и сушёными кальмарами, домашняя ливерная колбаса с кусочками имбиря и плоская рисовая лапша. 

Среди исконно тайваньских блюд выделяются прозрачный суп с каракатицей (ююйгэн), ,  и . Также на острове сложилась собственная . Главным десертом на Тайване считается фэнлису с ананасовой начинкой, а самыми популярными сортами чая являются чай с шариками и Цзинь сюань. Почти в каждом городе Тайваня есть , куда местные жители приходят перекусить и выпить.

Кустарные промыслы 
Среди тайваньских ханьцев сохранились мастера, изготовляющие традиционные игрушки. Тайваньские хакка имеют давние традиции покраски тканей с помощью индиго.

В искусстве 
Жизни и проблемам тайваньских ханьцев посвящены несколько художественных фильмов, самыми заметными из которых являются Тайбэйская история (1985), Город скорби (1989),  (1991),  (1992),  (1999) и  (2008).

Примечания

Литература

Ссылки 
 第二話 - 士林生死鬥

Население Тайваня
Субэтнические группы китайцев